

Bułgaria 
 Kondowo – wieś w obwodzie Chaskowo

Macedonia Północna 
 Kondowo – miasto w gminie Saraj